Le psaume 60 peut désigner :
 le psaume 60 (59) : psaume 60 selon la numérotation hébraïque, psaume 59 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 61 (60) : psaume 61 selon la numérotation hébraïque, psaume 60 selon la numérotation grecque.